Okręg Madona  (łot. Madonas rajons) – okręg we wschodniej Łotwie, na terenie Liwonii, istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Aizkraukle, Balvi, Cēsis, Gulbene, Jēkabpils, Ogre, Preiļi, rzeżyckim.

Madona